Personen met de achternaam Susskind
 Leonard Susskind, Amerikaans natuurkundige
 Simone Susskind, Belgisch politica

Wetenschap
 Susskind-Hawking battle, wetenschappelijk debat

Zie ook 
 Süskind (doorverwijspagina)